Niebuhr ist der Familienname folgender Personen:

 Annekatrin Niebuhr (* 1967), deutsche Volkswirtin
 Ansgar Niebuhr (* 1968), deutscher Regisseur und Animator
 Barthold Georg Niebuhr (1776–1831), deutscher Historiker
 Carsten Niebuhr (1733–1815), deutscher Forschungsreisender
 Dietrich Niebuhr (1888–1963), deutscher Offizier und Diplomat (Marineattaché)
 Elly Niebuhr (1914–2013), österreichische Fotografin
 Franz Niebuhr (1906–1982), deutscher Maler
 H. Richard Niebuhr (1894–1962), US-amerikanischer Ethiker und Theologe

 Horst Niebuhr (1936–2013), deutscher Kommunalpolitiker
 Karl-Wilhelm Niebuhr (* 1956), deutscher Theologe (Neutestamentler)
 Leo Niebuhr (* 1986), deutscher Basketballspieler 
 Lorenz Niebuhr (um 1540–1588), deutscher Jurist
 Louis Niebuhr (* 1936), deutscher Bildhauer
 Marcus von Niebuhr (1817–1860), preußischer Kabinettsrat 
 Reinhold Niebuhr (1892–1971), US-amerikanischer Theologe, Bruder von H. Richard Niebuhr
 Walter Niebuhr (1921–2008), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Niebour
 Niebur
 Nijboer
 Neubauer